619 puede referirse a:

 Los años:
 619.
 619 a. C.
 1619.
 2619.

 (619) Triberga, un asteroide.
 El movimiento de lucha libre profesional Tiger feint kick usado por Rey Mysterio.
 Para el número seiscientos diecinueve, véase Anexo:Números y Números Enteros.